Fiechtl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Fiechtl (1884–1925), österreichischer Alpinist und Bergführer
 Hans Schrott-Fiechtl (1867–1938), österreichischer Landwirtschaftsexperte und Schriftsteller